Barbarossa (în limba italiană: Barbă Roșie) se poate referi la:

 Barbarossa, poreclă a mai multor personalități faimoase:
 Frederic I, împărat al Sfântului Imperiu Roman. 
 Baba Aruj, pirat.
 Khair ad-Din (1467-1546), pirat și amiral al Imperiului Otoman, fratele mai mic al piratului Baba Aruj
 Operațiunea Barbarossa, numele de cod folosit de Germania Nazistă pentru invazia din 1941 a Uniunii Sovietice din al Doilea Război Mondial. 
 Barbarossa, numele unei varietăți italiene de strugure pentru vinificație, cunoscute ca Barbaroux în Franța.
 Luca Barbarossa, cântăreț italian.
 Numele unei emisiunii TV al programului MDR din Germania.
 1860 Barbarossa, un asteroid din centura principală.
Trupă de samba din România